A Supertaça Cândido de Oliveira foi a 28ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira.

Jogou-se a 19 de Agosto de 2006, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. O jogo opôs o Futebol Clube do Porto, vencedor da Primeira Liga e também da Taça de Portugal, ao Vitória Futebol Clube, finalista vencido da Taça de Portugal.

Ficha de jogo

Sobre o jogo
O Vitória Futebol Clube foi pelo segundo ano consecutivo à Supertaça Cândido de Oliveira. Buscou neste jogo a vitória que não tinha conseguido perante o Sport Lisboa e Benfica na época anterior.

Campeão

Ver também
Supertaça Cândido de Oliveira

Ligações externas
FPF-Supertaça-JOGOS E RESULTADOS
Relatório de jogo no ZeroZeropt

Supertaça Cândido de Oliveira
Futebol de 2006 em Portugal
Partidas do Futebol Clube do Porto